Protosuberites är ett släkte av svampdjur. Protosuberites ingår i familjen Suberitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Protosuberites